Holothuria monocaria är en sjögurkeart som beskrevs av René-Primevère Lesson. Holothuria monocaria ingår i släktet Holothuria och familjen Holothuriidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
monocaria